Toponímia:
 Barranc de la Molina (Pallars Sobirà): barranc de la comarca del Pallars Sobirà
 Barranc de la Molina (Conca de Dalt): barranc de la comarca del Pallars Jussà